Pol est un nom commun ou un nom propre.

Sciences et techniques 
 En biologie et en biochimie, Pol est une protéine, et Pol le gène qui la code.

Sciences humaines et sociales 
 En linguistique, le pol est une langue du Cameroun.

Anthroponyme 
Pol est la forme bretonne du nom d'origine latine Paul. Cependant, il ne correspond pas à l'apôtre mais à saint Pol Aurélien, communément appelé saint Pol de Léon.

Prénom 
Pol est un prénom français notamment porté par :
 Pol Aurélien, ou Paul Aurélien, ou simplement Paul ou Pol de Léon (forme retenue par la conférence des évêques de France), en latin Paulinus Aurelianus, en breton Paol Aorelian, un saint breton et le premier évêque de la ville de Saint-Pol-de-Léon et du pays de Léon au . Il est fêté le 12 mars ;
 Pol Neveux (1865-1939), un écrivain français ;
 Pol Le Gourrierec (1921-1995), diplomate français ;
 Pol Pitron, un personnage de la bande dessinée Yoko Tsuno ;
 Pol Roger, le fondateur d'une maison de champagne ;
 Max-Pol Fouchet (1913-1980), un poète français.

Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Pol.

Patronyme

Pol 
 Alice Pol (1986-), une actrice française de théâtre et de cinéma ;
 Andri Pol (1961-), un photographe suisse ;
 Anne-Marie Pol (1958-), un écrivain français ;
 Antoine Pol (1888-1971), un poète français ;  
 Pavel Pol (1887-1955), acteur soviétique.

Saint-Pol 
 les  ;
 Jules de Saint-Pol (1810-1855), un général français ;
 Louis Paul Baille (1768-1821), baron de Saint-Pol et de l'Empire, un général français ;
 Saint-Pol-Roux (1861-1940), un poète français.

Surnom 
 Pol Pot est le surnom de Saloth Sâr (1925-1998), un homme politique cambodgien, chef des Khmers rouges et du Parti communiste du Kampuchéa, et le principal dirigeant de l'État de 1976 à 1979.

Toponyme

Pol 
 Pol, une commune de Galice en Espagne ;
 Pol, un hameau de la commune de Maasgouw aux Pays-Bas ;
 Pol en Panheel, une ancienne commune du Limbourg néerlandais ;
 Grand Pol, une localité de l'arrondissement de Dimako, au Cameroun ;
 Petit Pol, une localité de l'arrondissement de Dimako, au Cameroun ;

Saint-Pol 
 l'hôtel Saint-Pol, résidence des rois de France Charles V et Charles VI où eut lieu le tragique Bal des ardents ;
 Saint-Pol-de-Léon, une ville du Finistère, en France ;
 Saint-Pol-sur-Mer, une commune du Nord, en France ;
 Saint-Pol-sur-Ternoise, une commune du Pas-de-Calais, en France.

Sant Pol 
 Sant Pol de Mar, une commune de la Catalogne, en Espagne.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de prénom
Prénom masculin